Opatijski festival (kratko: Opatija) je bil jugoslovanski festival zabavne glasbe, ki je potekal v Opatiji v organizaciji Jugoslovanske radiotelevizije (JRT). Prvič je bil organiziran leta 1958 in do 1978 je potekal vsako leto, razen 1971–72 in 1977. Po vzoru sanremskega in zagrebškega festivala so bile v prvih letih skladbe izvedene v dveh aranžerskih različicah z dvema pevcema (petje v alternacijah). Najboljšim pesmim so se podeljevale nagrade strokovne žirije in občinstva. Prva dobitnika nagrad sta bila M. Vandekar (Mala djevojčica) in D. Dukić (Okrećem listove kalendara). V letih 1973–76 je Opatija služila kot izbor za jugoslovanskega evrovizijskega predstavnika. Leta 1978 se je festival preimenoval v Dneve jugoslovanske zabavne glasbe (Dani jugoslavenske zabavne muzike) in spremenil svoj značaj: manjši poudarek je bil na nagradah, uvedle so se nove glasbene zvrsti (šansoni, orkestralne kompozicije, rock). Direktorji festivala so bili Josip Stojanović, Veljko Milošić in Krešimir Oblak. Opatijski festival je veljal za največjega in najuglednejšega v nekdanji Jugoslaviji (na vsedržavni ravni). Na njem so pogosto sodelovali tudi slovenski avtorji in izvajalci.

1958

Vse skladbe je aranžiral Ferdo Pomykalo. "Ko biser sjajni" je osvojila 3. mesto.

1959

1960

1961

1962

V odebeljenem so skladbe, ki so bile nagrajene.

1963

1964

Pesem Potraži me u predgrađu, ki sta jo v alternaciji zapela Lado Leskovar in Djordje Marjanović, je prejela tako 1. nagrado občinstva kot strokovne žirije.

1965

Eno izmed skladb Akila Kocija je v alternaciji v albanščini zapela Liliana Çavolli (Duke luajtur në erë). Stolpne ure so prejele nagrado žirije, glavna zmagovalka pa je bila Zašto dolaziš samo s kišom.

1966

1967

Prvo nagrado strokovne žirije je prejela skladba Na deževen dan Jureta Robežnika v izvedbi Elde Viler v alternaciji s Tihomirjem Petrovićem.

1968

Tvoj glas je prejela tako prvo nagrado občinstva kot žirije. Jutro će promijeniti sve je prejela tretjo nagrado.

1969
S tem letom ni bilo več (domačih) alternacij.

1970

1975

 Nikad više - Ksenija Erker
 Ti, on ili neko treći - Grupa 777
 Neka srce kuca jače - Blagica Đorđević
 Ovo vrijeme - Grupa More
 Novi ljudi - Jadranka Stojaković
 Atlantida - Goran Gerin
 Ti si bila naj, naj - Grupa Indexi
 Ti si čovek moj - Bisera Veletanlić
 Ruže - Boba Stefanović
 Ostani još jednu noć - Radojka Šverko i grupa San
 Budi s njom - Grupa Ambasadori
 Cesta sunca - Oliver Dragojević

1978

Večer rock glasbe

Zabavne melodije

Večer šansonov in svobodnih oblik

Med tekmovalnimi skladbami sta bili (poleg 30 že omenjenih, najbrž v kategoriji zabavnih melodij) tudi:
 Oliver Dragojević – Zbogom ostaj ljubavi (Zdenko Runjić/Nena Labić/Stipica Kalogjera)
 Krunoslav Kićo Slabinac − Dan koji se pamti
Zbogom ostaj ljubavi je prejela I. nagrado tako občinstva kot strokovne žirije in nagrado za besedilo.

1979
Rock skupine
 Generacija 5 - Ponekad poželim i ja, da se vrate jutra
 Sončna pot - Na poti
 Drago Mlinarec i Prijatelji - Trkalište
 Kosovski Božuri - Artizane e vogel
 Vatreni Poljubac - Ja bih se ljubio ali nemam s kim
 Meta Sekcija - Fly By JAT
 Vatreni Poljubac - Ostani još samo jednu noć
 Den za Den - Ciganka
 Generacija 5 - Svemu dođe kraj
 Vaga - Sunčev sjaj
 Den za Den - Vodopad

Zabavne melodije
 Sklopi oči - Novi Fosili
 I ljubav ima rok trajanja - Bisera Veletanlić
 Ne traži me - Ambasadori
 Jaz sem jaz, ti si ti - Ditka Haberl in zbor
 Hronično sam zaljubljen u tebe - Dragan Mijalkovski
 Letaj galebe - Verica Ristevska
 Ti si moja poezija - Kemal Monteno 
 Od ponedeljka novi život - Delfini
 Hej, što nisam - Vera Kapetanović
 Glas noči - VIS Prizma
 Stani, stani crveno je - Marjan Miše
 Foleja e dashuris (Gnezdo ljubavi) - Vera Oručaj

Večer šansonov in svobodnih oblik
 Jubi sam vašu ćer - Ibrica Jusić
 A šta sad? - Grupa S Vremena na Vreme
 Sreča - Majda Sepe
 Devojka voćka neznana - Senka Veletanlić i Zafir Hadžimanov
 Balada za nas dvoje - Davorin Popović
 Imam sreće - Smokvin List
 Mojoj majci (Nenes sime) - Shaban Kelmendi
 Sanja - Zvonko Špišić
 Ljubovta e... - Zorica Milisavljević
 Valentino iz restorana - Riblja Čorba
 Ljubavna priča (Szerelmes történet) - Katalin Farkas
 Sonet - Buco Pende
 Balada o Štefu in Blažu - Karli Arhar
 Nežnost - Dime Popovski

1980

Rock
 Vatreni Poljubac - Ona je tako dobra žena
 Makadam - Ko prijatelj njene kuće
 Dusan Prelević - Hoću da pamtiš
 Kosseleksioni - Krahet e vetemis (U naručju samoće)
 Tetka Ana - Sve je u izlogu
 Den za Den - Jutro i noć
 Tunel - Moje vreme rock'n'roll-a
 Aerodrom - Nisam više onaj od prije
 Boomerang - Rokačo
 Pečat - Životni put

Zabavne melodije
 Zabranjeno voće - Oliver Dragojević
 Ne gubi vreme sa mnom - Vera Kapetanović
 Ezeroto pameti - Grupa Čudan kroj
 Doživeću sok - Ratko Kraljević
 Naš blok posluša rock - Grupa Pepel in kri
 Isti čovjek - Miodrag Babalj
 Istinu sam samo tebi dala - Zdenka Vučković
 Duga noć - Kemal Monteno
 Predrami me - Branka Kraner
 Tjetrim mos e qorto - Sabri Fejzullahu
 Ljubav naša umire - Duet Nada Pavlović i Dušan Prelević
 Daj, daj - Maja Odžaklijevska

Večer šansonov in svobodnih oblik
 Da mi moja majka zna - Grupa Smokvin List
 I dođe vrijeme - Arsen Dedić
 Ja nisam tvoga kova - Jadranka Stojaković
 Unska pruga - Zvonko Špišić i Zagrebački Muzikaši
 Luči iz predmestja - Marjetka Falk
 Kazanova - Toma Bahun
 Zimska elegija - Saška Petkovska
 Uspavanka - Andrej Šifrer
 Harmonika - Lola Novaković
 Marica - Zafir Hadžimanov
 Stihi mojega spomina - Majda Sepe
 Nase vrijeme prošlo je - Grupa Kamen na Kamen
 Buzeqesh prap o Suzi (Mi smo je zvali Suzi) - Shaban Kelmendi
 Strepnja - Jasna Gospić i Transport

1984

 Oliver Dragojević - Kamen ispod glave
 Grupa 777 - Dok si tu uz mene
 Dejan Petković - Ne gledaj me tako
 Izolda - Srest ćemo se opet
 Opatijski suveniri - Eliza
 Maja Odžaklijevska - Samo sećanja
 Seid Memić-Vajta - Sjetim se Bosne
 Senka, Bisera & Zafir - Pesma ljude voli
 Radojka Šverko - Odlazi čovječe
 Zdenka Vučković - Budi uvijek nježan
 More - Kapuciner

1985

 Seid Memić-Vajta - Labudovi moji
 Zorica Kondža - Sjećanja
 Grupa Kamelija - Ljetna avantura
 Ksenija Erker - Neka liju hladne kiše
 Grupa Dvanajsto nadstropje - Zelene livade s teboj
 Duško Lokin - Marina
 Ditka Haberl - Nad mestom se dani
 Meri Cetinić - Pisma iz hotela
 Grupa TNT - Laži mi još malo
 Maja Odžaklijevska - Srebrne ulice
 Grupa Aske - Vozi brže
 Zdenka Vučković - Voljet ću te sto godina
 Grupa 777 - Da l' sjećaš se
 Gabi Novak - Nada

Sklici in viri

 
 
 Pjesme na festivalu od 1958. - 1970.
 Hommage à Ljuboslav Kuntarić
 
 
 
 Opatijski festivali na gramofonskim pločama
 
 
 
 
 
 Gabi Novak
 
 
 

Glasbeni festivali
Glasbene prireditve
Prireditve na Hrvaškem
Opatija
Ustanovitve leta 1958
Ukinitve leta 1986